«Heaven & Hell» () — дебютный студийный альбом американской певицы Эйвы Макс (настоящее имя Аманда Эйва Кочи), вышедший 18 сентября 2020 года на лейбле Atlantic Records. Он получил положительные отзывы музыкальных критиков, многие из которых хвалили оптимистичный настрой альбома и вокальные способности Макс, но критиковали тексты песен и отсутствие оригинальности. Альбом занял 2-е место в UK Albums Chart и 27-е место в американском Billboard 200.

Об альбоме 
В декабре 2019 года Макс намекнула, что альбом выйдет уже в ближайшие месяцы. Она подтвердила, что он тогда находился в процессе завершения, но впоследствии был отложен из-за пандемии COVID-19. Когда журналисты MTV News спросили певицу об альбоме вскоре после выпуска сингла «Kings & Queens», она заявила, что ранее выпущенные синглы, за исключением «Sweet but Psycho», не были включены в треклист. Песни «So Am I», «Salt» и «Torn» в конечном итоге вошли в окончательный трек-лист, который Макс добавила по просьбе фанатов. Она также решила включить вступительный трек «Heaven» в начале 2020 года, перемешивая и выбирая каждый трек в альбоме, исходя из своих ощущений. Макс объявила дату выпуска и название Heaven & Hell 29 июля 2020 года, что сопровождалось выпуском песни «Who’s Laughing Now» на следующий день. Тур по США в поддержку альбома первоначально планировался на сентябрь-октябрь 2020 года, но был отменен из-за пандемии.

Макс записала более сотни песен для альбома, и несколько месяцев решала, что включить. «Heaven & Hell» изначально был завершен в начале 2019 года, но был отложен, чтобы улучшить треклист, добавив больше песен и удалив одну.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: The Guardian, Us Weekly, Evening Standard. Он получил 80 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Album of the Year.

Список композиций 
Релизы альбома:
 
 
 

Замечания
 «Heaven» стилизовано как «H.E.A.V.E.N».
 «Kings & Queens» включает элементы песни «If You Were a Woman (And I Was a Man)» (1986), написанной Дезмондом Чайлдом и исполненной Bonnie Tyler.
 «Born to the Night» включает элементы песни «Major Tom (Coming Home)» (1983), написанной и исполненной Peter Schilling.
  на треке «So Am I», Charlie Puth указан под псевдонимом Martin Sue.
 Песня «My Head & My Heart» была добавлена как бонусный трек 19 ноября 2020 года. Она включает элементы песни «Around the World (La La La La La)» (2000, которая является кавером на хит «Песенка» российской группы Руки Вверх! с текстом на английском языке), написанной Алексеем Потехиным, Сергеем Жуковым (Россия), Алексом Кристенсеном и Питером Кёнеманном, и исполненной ATC (ФРГ).

Позиции в чартах

Внешние медиафайлы

Сертификации

Выпущенный

Примечания 

Альбомы 2020 года
Альбомы Эйвы Макс
Альбомы США
Поп-альбомы
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, спродюсированные Cirkut